Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1989 odbyły się między 3 a 9 kwietnia 1989 w amerykańskim Milwaukee.

Tytuł mistrzów świata po roku przerwy zdobyły Kanadyjki (Heather Houston) pokonując w finale Norweżki (Trine Trulsen) 8:5. Brązowe medale zdobyły Niemki (Andrea Schöpp), które przegrały w półfinale z Kanadą 5:8 i Szwedki (Anette Norberg) pokonane przez Norweżki 5:7.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

PółfinałY

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1989
1989 w curlingu
Curling w Stanach Zjednoczonych
Sport w Milwaukee
1989 w Stanach Zjednoczonych